Ferrie bzw. Ferrié ist der Familienname folgender Personen:

 Calum Ferrie (* 1998), englischer Fußballtorhüter
 Chris Ferrie (* 1983), kanadischer Physiker und Sachbuchautor
 David Ferrie (1918–1967), US-amerikanischer Hauptzeuge in Ermittlungen des Attentats auf John F. Kennedy
 Gustave-Auguste Ferrié (1868–1932), französischer General
 Kenneth Ferrie (* 1978), englischer Profigolfer

Siehe auch:
 Ferri
 Ferry